En Pologne, Podbórz peut faire référence à :

 Podbórz, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Podbórz, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Podbórz, un quartier de la ville de Szczecin.